Vianí kan syfta på:

Colombia 

 Vianí (kommun), Cundinamarca, 
 Vianí (ort), Cundinamarca,